Az 1967-es MotoGP-világbajnokság volt a 19. gyorsaságimotoros-világbajnokság.

Összefoglaló

Az 1967-es év végén a Honda hosszú időre kiszállt a sorozatból. A kivonulás jól sikerült, ugyanis Mike Hailwood megszerezte a negyedliteres és a 350-es vb-címet is, és csak egy hajszálon múlt, hogy letaszítsa a trónról az akkori egyeduralkodó Giacomo Agostinit is. Kettejük között sem a ponttáblázat, sem az első helyek száma nem tudott dönteni, Agostini világbajnoki címe mindössze több második helyén múlt.

Mivel a Honda a nagyobb géposztályokra koncentrált, a kisebbekben a Suzuki és a Yamaha dominált. Az 50-es világbajnoki cím az előbbi gyártónál versenyző Hans-Georg Anscheidthez került, míg a nyolcadlitereseknél a yamahás Bill Ivy nyert.

A Honda kiszállásával Hailwood is távozott, innentől kezdve évekig a Formula–1-ben indult. Bár az ötszázas vb-cím végül nem lett az övé, ennek ellenére dicsőséggel távozott, Assenben és a Man TT-n is három kategóriában diadalmaskodott.

Versenyek

Pontozási rendszer

Végeredmény

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³

50 cm³

Jegyzetek 

MotoGP-szezonok